William Allen – cardinale inglese del XVI secolo
 William Allen – politico statunitense del XIX secolo
 William Allen (1770-1843) – scienziato e filantropo quacchero inglese
 William Allen (1843 circa-1890) – militare inglese

 William McPherson Allen (1900-1965) – dirigente d'azienda e avvocato statunitense